North Common – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 North Common – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk